Католичка црква може бити:

 Католичка црква, као целина, позната и као Римска католичка црква
 Латинска католичка црква, западни (латински, односно римски) огранак Католичке цркве
 Источна католичка црква, назив за било коју од унијатских цркава (католичке цркве источних обреда, настале одвајањем од православних и других источних цркава):
 Албанска гркокатоличка црква
 Белоруска гркокатоличка црква
 Бугарска гркокатоличка црква
 Грчка источнокатоличка црква; у Грчкој
 Еритрејска источнокатоличка црква
 Етиопска источнокатоличка црква
 Итало-албанска источнокатоличка црква
 Јерменска источнокатоличка црква
 Коптска источнокатоличка црква
 Мађарска гркокатоличка црква
 Македонска гркокатоличка црква
 Маронитска источнокатоличка црква 
 Мелкитска гркокатоличка црква 
 Румунска гркокатоличка црква
 Русинска гркокатоличка црква
 Руска гркокатоличка црква
 Сиријска источнокатоличка црква
 Сиро-малабарска источнокатоличка црква
 Сиро-маланкарска источнокатоличка црква
 Словачка гркокатоличка црква
 Украјинска гркокатоличка црква
 Халдејска источнокатоличка црква
 Гркокатоличка црква у Хрватској и Србији

 Старокатоличка црква, настала одвајањем од Католичке цркве у 19. веку
 било која црква која у називу садржи католичку одредницу (разне независне католичке цркве на западу, настале одвајањем од Католичке цркве)

Види још 
 Римокатоличка црква (вишезначна одредница)
 Албанска католичка црква (вишезначна одредница)
 Грчка католичка црква (вишезначна одредница)
 Јерменска католичка црква (вишезначна одредница)
 Сиријска католичка црква (вишезначна одредница)
 Украјинска католичка црква (вишезначна одредница)
 Католичанство (вишезначна одредница)